Se refiere a las personas que se llaman José María, que se las pueden conocer como Chema.
Chema y Josema son hipocorísticos que pueden referirse a los siguientes nombres:
 José María; 
 José Mario; 
 José Manuel;

Hipocorísticos masculinos